«Humble» (стилизовано как HUMBLE.) — песня американского хип-хоп-певца и автора-исполнителя Кендрика Ламара, вышедшая 30 марта 2017 года в качестве первого сингла с его 4-го студийного альбома DAMN. (2017). Песня достигла позиции № 1 в американских хит-парадах Billboard Hot 100 и Hot R&B/Hip-Hop Songs и выиграла 3 премии Грэмми и 6 наград 2017 MTV Video Music Awards, включая Video of the Year.

История 
«Humble» достиг позиции № 1 в американском хит-параде хип-хоп-музыки Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, и Billboard Hot 100.
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков: Pitchfork, NPR, Consequence of Sound, The Guardian.

Музыкальное видео 
Клип вышел 30 марта 2017 года на аккаунте певца на канале Vevo. Режиссёры Dave Meyers и The Little Homies.

Награды

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Платиновый
|10 000
|-

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2017 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

 
 

Синглы Interscope Records
Песни 2017 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы Aftermath Entertainment
Песни Кендрика Ламара
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение
Песни, спродюсированные Mike Will Made It
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом